Lista najgorętszych gwiazd – w tej liście są przedstawione najgorętsze odkryte gwiazdy.

Zobacz też 
 lista najjaśniejszych gwiazd według jasności absolutnej
 lista najzimniejszych gwiazd

Przypisy 

Listy gwiazd